Atrato steht für:

 Atrato (Schiff, 1889), ein Passagierschiff
 Río Atrato, ein Fluss in Kolumbien